

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Misie – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski

Inne 
 Misie – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 gmina Misie
 Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci
 Misie i ich dom
 Misie-patysie
 Troskliwe misie
 Latające misie
 Trzy misie
 Złe misie